Сохавачи има више значења:

 Сохавачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сохавачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику